Plac prof. A. Hoffmanna w Toruniu – jedno z najbardziej newralgicznych skrzyżowań Torunia.

Lokalizacja 
Plac znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, pomiędzy Piekarskimi Górami a tzw. Rudelką. Przebiega przez niego ul. Bema (droga krajowa nr 80) oraz dochodzą dwie ulice: Kraszewskiego (droga krajowa nr 80) i Fałata.

Historia 

Plac powstał w połowie lat 80. XX w., kiedy wybudowano tu nowoczesną arterię, zwana trasą W-Z. Wytyczył ją jeszcze w latach 30. XX wieku ówczesny architekt miasta Ignacy Tłoczek, a 22 maja 1935 roku budowę tę, stosowną uchwałą, zatwierdziła Rada Miasta Torunia.     

Plac od strony południowej i północnej sąsiaduje z wydmami, które dzięki rosnącej na nich roślinności nie przeradzają się w tzw. wydmy ruchome. Na potrzebę tej inwestycji częściowo zniwelowano je, a zbocze jednej z nich zabezpieczono przed osypywaniem się ziemi. W 1987 roku poprowadzono tędy torowisko tramwajowe.  

W latach 2011-2012 plac został przebudowany i nabrał obecnego kształtu. Powstało wówczas w jego centralnej części rondo o średnicy wyspy 56 m z dwupasmową jezdnią. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce 22 maja 2012 roku. 

Na początku 2020 roku zostało ono przebudowane na rondo turbinowe.

Ważne obiekty 
W sąsiedztwie placu znajdują się:
 Wydział Sztuk Pięknych UMK
 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
 Arena Toruń
 Zakład Energetyczny

Zobacz też 
 Turystyka w Toruniu
 Transport w Toruniu

Przypisy 

Place w Toruniu